Termenul „Centru” se poate referi la:

Fizică 
 Centru de greutate
 Centru de masă

Matematică 
 Centru geometric sau matematic, este un punct care satisface o anumită definiție, de exemplu este situat la aceeași distanță de toate laturile sau suprafețele unei figuri geometrice (doar triunghiul are vreo 30 000 de „centre” (!), fiecare cu definiția lui)
 Centru de simetrie

Economie și comerț 
 Centru comercial
 Centru de cost
 Centru de plasament

Geografie 
 Centru civic
 Centrul geografic al Europei

 Centru, Bălți 
 Centru (Bremen)
 Centru (Franța)
 Centru, Iași
 Centru, Suceava

Medicină 
 Centrul Medical Unirea
 Centrul Oftalmologic Oculus

Tehnică 
 Centrul Spațial Kennedy

Sport 
 Centru-dreapta

Vezi și 
 Flinsberg, centrul Germaniei
 Sectorul Centru